Hermann Krauß bzw. Hermann Krauss ist der Name folgender Personen:

* Hermann Krauß (Mediziner) (1899–1971), deutscher Chirurg
 Hermann Krauß (Heimatforscher) (1904–2003), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Autor
 Hermann August Krauss (1848–1939), deutscher Arzt und Insektenkundler